Odontobutis — рід риб родини головешкових (Odontobutidae). Представники роду зустрічаються в прісних водах Далекого Сходу.

Видовий склад 
Містить 8 видів:
 Odontobutis haifengensis Chen, 1985
 Odontobutis hikimius Iwata & Sakai, 2002
 Odontobutis interrupta Iwata & Jeon, 1985
 Odontobutis obscura (Temminck & Schlegel, 1845)
 Odontobutis platycephala Iwata & Jeon, 1985
 Odontobutis potamophila (Günther, 1861)
 Odontobutis sinensis Wu, Chen & Chong, 2002
 Odontobutis yaluensis Wu, Wu & Xie, 1993

Джерела 
 

Головешкові
Роди риб